Szwajcaria:
 Hagneck – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Hagneck – stacja kolejowa w Hagneck

Inne:
 Hagneck – kanał
 Hagneck – zapora